Lhůta bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lhůta, Gemeinde im Okres Plzeň-město
 Lhůta, Ortsteil von Libice nad Doubravou, Okres Havlíčkův Brod
 Lhůta, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy
 Lhůta, Ortsteil von Vysoké Mýto, Okres Ústí nad Orlicí